Sluispolder (Alkmaar), een polder en voormalig waterschap in Bergen en Alkmaar
 Sluispolder (Maassluis), een polder en voormalig waterschap in Maassluis en Maasland (Zuid-Holland)
 Sluispolder (Terneuzen), een polder in de gemeente Terneuzen.
 De golfbaan van De Noordhollandse Golfclub in Alkmaar